
Termin -{MT1}- ima više značenja.

 Melatoninski receptor 1A, ćelijski receptor
 MT-1 avion